Balondo peut désigner :
Balondo, un village du Cameroun dans la région du Littoral et la commune de Loum ;
 Boa Balondo, un village du Cameroun dans la Région du Sud-Ouest et la commune de Bamusso ;
 le balondo (ou londo), un dialecte du bakaka, une langue bantoue ;
 les Balondo, une population du Cameroun.